Il BCR Open Romania 2009 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa.
È stata la 17ª edizione del BCR Open Romania,
che fa parte della categoria ATP World Tour 250 series nell'ambito dell'ATP World Tour 2009.
Si è giocato all'Arenele BNR di Bucarest in Romania,
dal 21 settembre al 27 settembre 2009.

Partecipanti

Teste di serie 

 1 Ranking al 14 settembre 2009.

Altri partecipanti 
Giocatori che hanno ricevuto una Wild card:
  Petru-Alexandru Luncanu
  Andrei Pavel
  Marius Copil

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Pere Riba
  Júlio Silva
  Santiago Ventura
  Filippo Volandri

Campioni

Singolare 

 Albert Montañés ha battuto in finale  Juan Mónaco, 7-6(2), 7-6(6)

Doppio

 František Čermák /  Michal Mertiňák hanno battuto in finale  Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer, 6-2, 6-4

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 

 
ATP World Tour 2009